Dos de Mayo puede referirse a:

 2 de mayo, fecha de calendario;
 Levantamiento del 2 de mayo, protesta popular acaecida en 1808 en Madrid, España;
 Plaza del Dos de Mayo, plaza del centro de Madrid;
 El dos de mayo de 1808 en Madrid, pintura de Goya;
 Dos de Mayo, localidad de la Provincia de Misiones, Argentina;
 Dos de Mayo, provincia de Perú;
 Combate del 2 de mayo, enfrentamiento ocurrido durante la guerra hispano-sudamericana;
 Club Sportivo 2 de Mayo, equipo de fútbol paraguayo;
 El 19 de marzo y el 2 de mayo, tercera novela de la primera serie de los Episodios nacionales de Benito Pérez Galdós.